NEAT ( — отслеживание околоземных астероидов) — проект Лаборатории реактивного движения НАСА по поиску околоземных объектов. Проект NEAT действовал с декабря 1995 года до апреля 2007 года. Изначально руководителем проекта была Элеонора Хелин (до 2002 года), работавшая вместе со Стивеном Правдо и Дэвидом Рабиновичем.

В рамках проекта NEAT открыто 26 630 астероидов и 54 кометы.

Инструменты 
Проект NEAT имел соглашение о сотрудничестве с ВВС США, чтобы использовать телескоп GEODSS (сокр. от ), расположенный на вулкане Халеакала (остров Мауи, Гавайи). Для этого телескопа коллективом NEAT была сконструирована ПЗС-матрица 4096×4096 пикселей с полем обзора 1,2°×1,6°. Код обсерватории GEODSS в рамках проекта NEAT — «566».

С апреля 2001 проект также задействовал 1,2-метровый телескоп Самуэля Ошина в Паломарской обсерватории. Для этого его оснастили 112 ПЗС-матрицами 2400×600 пикселей каждая. Код Паломарской обсерватории в рамках проекта NEAT — «644».

В начале 2005 года в честь проекта был назван астероид (64070) NEAT.

См. также 
 Глубинный линзированный обзор

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница проекта

Астрономические исследования
Программы поиска малых тел Солнечной системы
Астрономические обсерватории по алфавиту
Астрономические обсерватории США